Кашапов — фамилия:

 Кашапов, Александр Владимирович (род. 1967) — российский спортсмен в водно-моторном спорте.
 Кашапов, Закария Кашапович (1923—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Кашапов, Иван Ибрагимович (1915—2005) — полный кавалер Ордена Славы.
 Кашапов, Наиль Фаикович (род. 1960) ― российский учёный, специалист в области создания высокоэнергетических плазменных установок.
 Кашапов, Равиль Исхакович (род. 1956) — советский и российский ультрамарафонец.
 Кашапов, Рафик Сяндзябетдинович (1957—2012) — заслуженный артист России.
 Кашапов, Рафис Рафаилович (род. 1958) — российский общественный деятель, активист татарского национального движения, политэмигрант.
 Кашапов, Султан Гильмутдинович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.